Unification est le deuxième album studio du groupe de metal progressif allemand Iron Savior.

Composition du groupe
 Piet Sielck : chant et guitare
 Kai Hansen : chant et guitare
 Jan-S. Eckert : basse et chœurs
 Andreas Kück : claviers et chœurs
 Dan Zimmermann : batterie

Liste des titres 
 Coming Home - 5:25
 Starborn - 4:36
 Deadly Sleep - 5:09
 Forces Of Rage - 5:46
 Captain's Log - 1:02
 Brothers (Of The Past) - 4:42
 Eye To Eye - 5:51
 Mind Over Matter - 5:34
 Prisoner Of The Void - 4:43
 The Battle - 5:46
 Unchained - 6:09
 Forevermore - 5:15
 Gorgar (version 98 dont l'original est sur l'album Walls of Jericho (album) d'Helloween) - 4:06
 Neon Knights (reprise de Black Sabbath dont l'original est sur l'album Heaven And Hell) - 3:53
 Dragonslayer - 5:24
Cette dernière chanson n'est pas d'Iron Savior : elle est interprétée par le groupe Excelsis, un groupe vainqueur du concours Rock Hard (organisé pendant l'Atlantis Falling Tour, en 1998) dont le prix était d'accompagner Iron Savior en tournée et d'interpréter une chanson sur le prochain album d'Iron Savior.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Album musical sorti en 1999